El Shopping Paseo La Galeria es un centro comercial localizado en la ciudad de Asunción. Se encuentra en la intersección de la calle Capitán Herminio Maldonado con la Avenida Santa Teresa.

Siendo este inaugurado el 4 de mayo del 2016, siendo este el segundo shopping más visitado a nivel nacional solo por debajo del Shopping del Sol, el Paseo La Galería cuenta con varias marcas prestigiosas tales como SAX, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Zara entre muchos otros, también cuanta con un gigantesco patio de comidas en el tercer nivel y una zona de Terrazas al aire libre con 2 niveles, su área de estacionamiento cuenta con 7 pisos, haciéndolo unos de los estacionamientos más grandes con capacidad para alojar a aproximadamente 1.000 vehículos.

El complejo de Paseo La Galeria cuenta con 2 torres gemelas sirviendo mayormente como oficinas corporativas y también como un hotel. El coste de la construcción fue de aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses, y el actual dueño es Blue Tower Ventures Paraguay S.A.

Locales

En el primer nivel 
 American Eagle  
 Artemera
 Bose
 Cala
 Calvin Klein
 Casa Maria
 CAT
 Champs ElysÃ©es
 Claire's
 Crocs
 Daniel Cassin
 Dasama
 Denoir
 El lector
 Epic
 GAP
 Havaianas
 Havanna
 Hering
 InK NDM
 Jopoi
 Juan Valdez
 L'uomo
 Levi's
 Monalisa
 Moreira Odontología Digital
 New Balance
 Nikbar
 Nike
 Optica Vision
 Parfois
 Paseo Experience
 Payless
 Pilar
 Puma
 Superseis
 Tia Laura
 Tigo
 Timberland
 Tommy Hilfiger
 Under Armour
 Vendome

En el segundo nivel 
 Aeropostale
 Albertina
 Aldo
 Anacapri
 Aphrodite
 Arezzo
 Bellisima
 Benetton
 Capodarte
 Celio
 Colcci
 Delice de France
 Furla
 Fuschia
 Fuzion
 Guante
 Herman Miller
 High low
 Humana
 Indian
 Jennyfer
 Joyería Armele
 Joyería Verdome
 Kerastase
 Kryolan
 Lacoste
 Mango
 Max&Co.
 Maybelline
 Moss
 Nine West
 Palupia
 Pandora
 Patachoca
 Privé
 SAX
 Skechers
 Sport House
 Sunny
 Swarovski
 Urban House
 Vans
 Zara
 Zara home

En el tercer nivel 
 Alemania Cell
 Amandau
 American Vape
 Arcor
 Bellini
 Bico Australia
 Braseiro Grill
 Buen Grille
 Burger King
 Cafe Martinez
 Cinemark
 Diesa
 Don Vito
 Faenza
 Fugaline
 Galería de Arte "Lucero Villaba Hagelstan
 iShop
 Jean Vernier
 Kalua
 [[
 Lupo
 MAB
 McDonald's
 Mi Store Xiaomi
 Mumuso
 Mundo Cartoon Network
 Oshkosh
 Western Union
 Papyrum
 Patrol Jeans
 Pierre Lanner
 Rochester
 Rondina
 Samsung House
 Sbarro
 SCALA
 Señor Tacos
 Shangrila
 Tecnostore
 TL Sports & Outdoors
 Tonky Toys
 Top Tenis
 Totto
 Uza Shoes
 Verdad o consecuencia
 Yogurberry

Referencias 

Centros comerciales de Paraguay
Centros comerciales de Asunción 
Economía de Asunción